Пока — многозначный термин.

 Пока — в традиционном смысле означает обращение при прощании (примерно то же, что «до свидания», но если пока является просторечием, то до свидания — вежливая форма.); либо это наречие, означающее «на этот момент, до сих пор», или же «до тех пор, как».
 Пока (груз. ფოკა, западноарм. Փոկա, Poga) — село в Грузии, в составе Ниноцминдского муниципалитета, край Самцхе-Джавахети.
 Пока — река в России, протекает в Чудовском районе Новгородской области; является правым рукавом реки Ваволь.

Эстонский топоним ():
 По́ка — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 По́ка — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.
 По́ка — озеро в уезде Тартумаа, Эстония.

См. также 

 Покка